Биттерфельд:

 Биттерфельд — город в Германии, районный центр, расположен в земле Саксония-Анхальт.
 Биттерфельд — район в Германии. Центр района — город Биттерфельд. Район входит в землю Саксония-Анхальт.